Дёрнберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоны 
 Дёрнберг, Вильгельмина фон (1803—1835) — княгиня Турн-и-Таксис из семьи имперских баронов фон Дёрнбергов.
 Дёрнберг, Стефан (1924—2010) — немецкий историк.

См. также 
 Дернберг, Вильгельм Каспар Фердинанд (1768—1850) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, посланник Ганновера в Российской империи.